Il singolare del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ol'ga Alekseevna Pučkova che ha battuto in finale Donna Vekić 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Naomi Broady (quarti di finale)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (Campionessa)
 Marta Sirotkina (quarti di finale)
 Monique Adamczak (quarti di finale)

 Veronika Kapšaj (semifinali)
 Iryna Burjačok (semifinali)
 Tetjana Arefyeva (secondo turno)
 Lenka Wienerová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2012